Różanka peut faire référence à :

Topnoymie
en Pologne :
 Różanka, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Różanka, un village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Różanka, un  village  de la voïvodie de Grande-Pologne
 Różanka, un  village  de la voïvodie de Lublin